Marcus Foslius Flaccinator ist der Name folgender Personen:

 Marcus Foslius Flaccinator (Konsulartribun 433 v. Chr.), römischer Politiker
 Marcus Foslius Flaccinator (Konsul 318 v. Chr.), römischer Politiker